Thorondor peut désigner :

 Thorondor, un Aigle dans l'univers de J. R. R. Tolkien
 Thorondor (lune), officiellement (385446) Manwë  Thorondor, une lune astéroïdale nommée d'après l'Aigle de Tolkien